El término Ferrocarril Oeste puede referirse a:

 El club deportivo Ferro Carril Oeste, de Argentina;
 El primer ferrocarril argentino llamado Ferrocarril Oeste de Buenos Aires;
 El antiguo Ferrocarril Oeste Santafesino;
 El actual ferrocarril argentino Domingo Faustino Sarmiento.